Mutua Madrid Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2021 z cyklu Madrid Open rozgrywany w dniach 2–9 maja 2021 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 3 226 325 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Hiszpanii